Claudine Emonet (née en 1962), skieuse alpine française
Julian Emonet (né en 1992), handballeur français
Patricia Emonet (née en 1956), skieuse alpine française